Belhomme peut désigner :

Patronyme 
 Albert Belhomme de Franqueville, un pyrénéiste et botaniste français ;
 Gaston Belhomme, un homme politique français ;
 Guillaume Belhomme, un écrivain et musicien ;
 Humbert Belhomme, un moine bénédictin lorrain ;
 Jacques Belhomme, le propriétaire de la Pension Belhomme ;
 Jeanne Belhomme, une actrice et directrice de théâtre française ;
 Marie Belhomme, une réalisatrice française ;
 Victor Louis Jean François Belhomme, lieutenant-colonel et historien.

Autres 
 La Bête à Maît' Belhomme, une nouvelle de Guy de Maupassant ;
 Pension Belhomme ;
 Rue Belhomme, une voie du .

Homonymie de patronyme